Vincenzo Russo (1876-1904) – paroliere e poeta italiano
 Vincenzo Russo (1901-1976) – politico e avvocato italiano
 Vincenzo Russo (1924-2005) – politico italiano